Edouard Ildarovitch Guimatov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il est sélectionné par l'Avtomobilist Iekaterinbourg lors du cinquième tour en cent-quatorzième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Il rejoint alors l'équipe et dispute sa première saison avec l'Avto, équipe junior de l'Avtomobilist, pensionnaire de la MHL. Le , il joue son premier match dans la KHL avec l'Avtomobilist face au Metallourg Magnitogorsk. Il marque son premier but le  face au HC Lev Prague.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Avto || MHL || 56|| 6|| 7|| 13|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Avto || MHL || 23|| 12|| 16|| 28|| 40|| 7|| 5|| 1|| 6|| 31
|-
| 2012-2013 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 40|| 2|| 1|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avto || MHL || 42|| 15|| 19|| 34|| 44|| 3|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Almaz || MHL || 6|| 0|| 2|| 2|| 16|| 11|| 8|| 12|| 20|| 24
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ijstal Ijevsk || VHL || 38|| 9|| 7|| 16|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL ||27 ||0 ||3 ||3 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Ijstal Ijevsk || VHL ||19 ||7 ||5 ||12 ||16 ||16 ||4 ||3 ||7 ||21
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||18 || 0 || 1 || 1 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ariada Voljsk || VHL || 20 || 6 || 7 || 13 || 38 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Toros Neftekamsk || VHL || 46|| 6 || 11|| 17|| 22|| 11|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 30|| 7|| 1|| 0|| 1|| 9
|-
| 2018-2019 || Toros Neftekamsk || VHL || 43|| 10|| 19|| 29|| 18|| 8|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||33|| 5|| 3|| 8|| 10|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || Toros Neftekamsk || VHL || 10|| 3|| 4|| 7|| 8|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 26 || 1 || 1 || 2 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2021-2022 || Khimik Voskressensk || VHL || 25|| 7|| 7|| 14|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2021-2022 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 11|| 3|| 3|| 6|| 2|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0 
|-
| 2022-2023 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2022-2023 || Neftianik Almetievsk || VHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en janvier 1994
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk